Josias Paut (1857-19?), homme politique et mathématicien français.
 Stéphane Paut (né en 1985), musicien français.
  (1867-1937), évêque catholique de Valparaíso.